Les Années disco est un album compilation de Sheila sorti en 1995 en CD, qui contient deux titres inédits (Your love is good (nouvelle version 1995) et He's a nice guy).

Liste des titres 
 Love me baby
 Singin' in the Rain
 Spacer
 Mayday
 Misery
 King of the World
 Your Love Is Good
 Don't Go
 Little Darlin'
 It's Only Make Believe
 Stranded
 I'm Still Believin'
 Put It in Writing
 Waiting for the Night
 Runner
 Prisoner
 Your Love Is Good (nouvelle version 1995)
 He's a Nice Guy (inédit)

Production 
 CD  contenant 18 titres, Warner East West 706301052020, date de sortie : 1995.

Compilation de Sheila
Compilation musicale sortie en 1995